Вита́лий Валенти́нович Биа́нки () — русский писатель, автор многих произведений для детей.

Биография 
Отец — Валентин Бианки (1857—1920) — был учёным и работал в орнитологическом отделении Зоологического музея Академии наук. Известно, что род Бианки в России появился в начале XIX века. Одна ветвь рода имела итало-швейцарские корни, другая — немецкие. Прадед Виталия был известным оперным певцом. Перед турне по Италии по просьбе своего импресарио поменял немецкую фамилию Вайс (нем. weiß означает «белый») на Бианки (итальянское bianco тоже означает «белый»).

Мать — Клара Андреевна (урождённая Клара Эмма Матильда Бланк, ?—1915)

Поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петроградского университета.

В молодости играл в футбольных командах Санкт-Петербурга в играх чемпионата города. Выступал за клубы «Петровский» (1911 год), «Нева» (1912), «Унитас» (1913—1915, 1916 весна). Обладатель Весеннего кубка Санкт-Петербурга 1913 года.

В феврале 1916 года женился на дочери титулярного советника Зинаиде Александровне Захаревич.

В 1916 году был призван в армию. После окончания ускоренных курсов Владимирского военного училища в чине прапорщика был направлен в артиллерийскую бригаду.

В феврале 1917 года был избран в Совет солдатских и рабочих депутатов. Вошёл в партию эсеров. Был членом комиссии по охране художественных памятников Царского Села. Весной 1918 года вместе со своей частью оказался на Волге. Летом 1918 года Бианки стал работать в самарской газете «Народ» (издавалась с сентября по декабрь 1918 Агитационным культурно-просветительным отделом эсеровского Комуча).

В связи с наступлением войск Красной армии Бианки эвакуировался из Самары и жил некоторое время в Уфе, Екатеринбурге, затем снова в Уфе, потом в Томске и, наконец, осел в Бийске. Здесь был мобилизован в армию Колчака. После дезертирства скрывался под чужой фамилией. В это время по документам он был Виталием Беляниным, студентом Петроградского университета и орнитологом-коллектором Зоологического музея Российской Академии наук. Двойная фамилия Бианки-Белянин осталась у него до конца жизни.

После установления Советской власти в Бийске Бианки стал работать в отделе народного образования по музейной части. Работая в отделе народного образования, был назначен заведующим музеем. Позднее стал также и преподавателем школы имени III Коминтерна.

Бианки был активным участником Бийского общества любителей природы, читал в Алтайском народном университете лекции по орнитологии. Живя в Бийске, организовал две научные экспедиции на Телецкое озеро.

К концу 1920 года его первый брак распался. В Бийске Бианки работал в школе второй ступени (бывшей гимназии) преподавателем биологии. Там он познакомился с преподавательницей французского и немецкого языков Верой Николаевной Клюжевой. 6 мая 1921 зарегистрировали брак, 13 числа обвенчались в местной церкви.

В 1921 году дважды арестовывался ЧК Бийска, отсидел три недели в тюрьме в качестве заложника. В сентябре 1922 года был предупреждён о возможном аресте, и, оформив командировку, отправился с семьёй в Петроград.

В 1923 году, в журнале «Воробей», опубликовал свой первый рассказ «Путешествие красноголового воробья», а затем выпустил книжку «Чей нос лучше?».

В конце 1925 года Бианки был снова арестован и приговорён за участие в несуществующей подпольной организации к трём годам ссылки в Уральск. В 1928 году, благодаря многочисленным ходатайствам, в том числе М. Горького, обратившегося к Г. Г. Ягоде, получил разрешение переехать в Новгород, а затем и в Ленинград. В ноябре 1932 года последовал новый арест. Через три с половиной недели был освобождён за отсутствием улик.

В марте 1935 года Бианки как «сын личного дворянина, бывший эсер, активный участник вооружённого восстания против советской власти» был ещё раз арестован и приговорён к ссылке на пять лет в Актюбинскую область. Благодаря заступничеству Е. П. Пешковой ссылка была отменена, и Бианки был освобождён. С 1924 по 10 июня 1959 года (за исключением ссылок и эвакуации) проживал в Ленинграде по адресу Васильевский остров, Малый проспект, дом № 4.

В эти годы перед Великой Отечественной войной В. Бианки организовал у себя дома в Ленинграде «литературную школу». Учениками школы были Николай Сладков, Алексей Ливеровский, Зоя Пирогова, Кронид Гарновский, Святослав Сахарнов и другие, ставшие позднее известными писателями. В. В. Бианки стал руководителем и наставником известного учёного-селекционера и начинающего писателя Н. Павловой. В своём девятом прижизненном издании книги «Лесная газета» В. Бианки опубликовал 28 рассказов Н. Павловой.

Во время Великой Отечественной войны В. Бианки из-за болезни сердца не был призван в армию, эвакуировался на Урал, затем вернулся в Ленинград.

В последние годы жизни тяжело болел. В 1949 году перенёс инфаркт, а затем два инсульта. Системное заболевание сосудов вызывало сильные боли в ногах, почти полностью лишавшие его возможности ходить. В 1950-е годы участвовал в выпусках ежемесячной детской радиопередачи «Вести из леса». Скончался 10 июня 1959 года. Похоронен на Богословском кладбище. Надгробие работы скульптора Жермен Меллуп входит в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

Семья 
 Первая жена (с 1916) — Зинаида Александровна Захаревич
 Сын — Михаил Александрович Захаревич (1918—1965)
 Вторая жена (с 1921) — Вера Николаевна Клюжева (1894—1972)
 Дочь — Елена (1922—2009), художник-иллюстратор, замужем за писателем и учёным А. А. Ливеровским.
 Сын — Виталий (1926—2021), орнитолог, соавтор биографии отца в серии ЖЗЛ.
 Сын — Валентин (1932—1970)

Литературная деятельность 
Книги Бианки раскрывают мир природы, учат проникать в её тайны. Язык лёгкий и красочный, обращён непосредственно к воображению ребёнка.

«Лесная газета на каждый год» (1-е изд., 1928) имеет оригинальную литературную форму: с помощью газетных приёмов — телеграмма, хроника, объявление, фельетон, — дан календарь лесной жизни на каждый месяц. В ней двенадцать глав-номеров — по одному номеру на каждый месяц. Год начинается с весеннего равноденствия, 1-й месяц — с 21 марта по 20 апреля и так далее. «Лесная газета» выросла из «газетного отдела» журнала «Новый Робинзон», где Бианки из номера в номер вёл фенологический календарь природы. При жизни автора «Лесная газета» многократно дополнялась и переиздавалась (9-е изд., 1958). Изображение обложки книги «Лесная газета» 1949 года и упоминание имени автора имеется в тексте БСЭ 2-го издания. В настоящее время (2000-е годы) обычно издаётся в сокращении.

В основном Бианки открывал для себя родную природу на своей даче в Лебяжьем. На даче часто собирались представители научной общественности Петербурга.

Бианки написал более трёхсот рассказов, сказок, повестей и статей, выпустил 120 книг, которые напечатаны общим тиражом в 40 миллионов экземпляров. В Советском Союзе книги Бианки широко использовались в детских садах и в начальной школе.

Бианки сыграл существенную роль в судьбе детского писателя С. В. Сахарнова. Сахарнов считал Бианки своим учителем. Учеником и последователем Бианки является также Н. И. Сладков.

Вот его некоторые произведения для детей:

 Анюткина утка
 Водяной конь
 Где раки зимуют
 Глаза и уши
 Зелёный пруд
 Как муравьишка домой спешил
 Как я хотел зайцу соли на хвост насыпать
 Красная горка
 Кто чем поёт?
 Кузяр-бурундук и Инойка-медведь
 Кукушонок
 Лесные домишки
 Лесные разведчики
 Люля
 Макс
 Приключения мышонка Пика
 Небесный слон
 Оранжевое горлышко
 Первая охота
 Росянка — комариная смерть
 Рыбий дом (в соавторстве с Анной Акимкиной)
 Снежная книга
 Сова
 Теремок
 Терентий-тетерев
 Хвосты
 Чей нос лучше?
 Чьи это ноги?

Экранизации 
 м/ф Высокая горка (1951)
 м/ф Оранжевое горлышко (1954)
 м/ф Муравьишка-хвастунишка (1961)
 х/ф Тропой бескорыстной любви (1971)
 м/ф Мышонок Пик (1978)
 х/ф Рысь выходит на тропу (1982)
 м/ф Путешествие муравья (1983)
 х/ф Рысь возвращается (1986)
 х/ф Рысь идёт по следу (1994)
 м/ф Первая охота (2006)

Память 
 Имя В. В. Бианки присвоено Бийскому краеведческому музею.
 В его честь названы улицы в городах Великий Новгород, Ростов-на-Дону, Оса, Боровичи, селе Чарышском.
 Многие общественные детские библиотеки носят имя В. В. Бианки (в Новосибирске, Москве, Нижнем Новгороде, Великом Новгороде, Перми).
 В июле 2008 года на добровольные пожертвования жителей в память о Бианки в прибрежной полосе Финского залива, на территории посёлка Лебяжье общей площадью 20,1 га был создан охраняемый природный ландшафт «Поляна Бианки» — первая в России муниципальная ООПТ.
 9 января 2019 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Писатель В. В. Бианки, к 125-летию со дня рождения (11.02.1894)» серии «Выдающиеся личности России».
 В 2019 году к 125-летию со дня рождения Виталия Бианки выпущен почтовый художественный маркированный конверт.
 В его честь в городе Бийске названа школа № 4.

Примечания

Литература 
 
 Бианки В. В., Федяева Т. А. Виталий Бианки. — М.: Молодая гвардия, 2021. — 298[6] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей)
 Гроденский Г. Виталий Бианки. — —, 1954.
 Жизнь и творчество В. Бианки: Статьи, воспоминания, публикации, письма. — , 1967.
 
 Лебедев Вс. Виталий Бианки // Литературная газета. — 1934. — 10 мая. (фотографическое изображение текста статьи)

Ссылки 
 О писателях: Бианки // BiblioГид.
 Горяшко А. Детские и взрослые сказки семьи Бианки.
 Пономарёва В. За что Советская власть преследовала детского писателя Виталия Бианки?
 Алтайский след в биографии Бианки // irbis.asu.ru
 Виталий Бианки: Досье // 2day.ru
 Виталий Бианки: Биография // kinderlibrary.wordpress.com
 

 
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Детские писатели СССР
Русские писатели XX века
Писатели-натуралисты
Писатели СССР
Писатели-анималисты
Сказочники XX века
Выпускники физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Охотоведы России
Персоналии:Бийск
Похороненные на Богословском кладбище
Эсеры
Прапорщики (Российская империя)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (белые)
Дезертиры
Заложники
Футболисты Российской империи